iChat — программа для мгновенного обмена сообщениями, представлена компанией Apple Inc. 10 января 2001 года на выставке MacWorld Expo. Специфика данной программы в том, что она разработана под платформу Macintosh. В новой версии добавлены функции голосового и видео чата. Входил в стандартную поставку Mac OS X до версии 10.8. В OS X 10.8 Mountain Lion была заменена на «Сообщения».

Возможности 
Текстовый чат, аудиочат, видеочат, удалённый доступ к рабочему столу, удалённая демонстрация документов (iChat Theater), везде поддерживаются конференции с более чем двумя собеседниками.

Типы учётных записей 
Поддерживаемые протоколы: OSCAR (AIM, ICQ), XMPP (Jabber), Bonjour LAN Chat.

iChat поддерживает учётные записи в формате ниже перечисленных программ и их сервисов:
 AIM
 MobileMe или Mac.com
 Jabber
 Google Talk
 Bonjour

Надстройки 
Для расширения возможностей сторонними разработчиками выпущены программы-надстройки:
 ChatFX
 Chax
 iChatUSBCam
 iGlasses
 ShowMacster

Html-теги 
При общении с собеседниками, подключёнными через ICQ, возникает неудобство: ICQ-клиент воспроизводит служебные html-теги в сообщениях от iChat (они указывают на шрифт, размер и цвет сообщений). Это сильно затрудняет общение. Корень ошибки — неправильная работа протокола программы ICQ. Для решения проблемы можно установить расширение Chax.

Ссылки 
 Официальная страница
 
 iChat AV (public beta) — обзор в PCMag.com
 Review: Apple's iChat
 Review: Leopard review: iChat
 [im.about.com/od/imformac/fr/ichat.htm Setting the Bar: iChat]
 Также, имеется модуль iChat для DLE

Программы мгновенного обмена сообщениями
Программное обеспечение Apple
Jabber